Cal Noi Casa al municipi d'Anglès
 Cal Noi (Les Borges del Camp) Casa a Les Borges del Camp
 Cal Noi Camins Masia del Prat de Llobregat

Pàgines de desambiguació